Володько Ванда Федорівна (* 1935) — артистка балету, балетмейстер, мистецтвознавець. Заслужений артист України.
 Володько Віталій Юрійович — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Володько Дмитро Олександрович — капітан Збройних сил України, лицар ордена Богдана Хмельницького III ступеня
 Володько Максим Анатолійович (біл. Максім Анатолевіч Валадзько, * 10 листопада 1992, Мінськ) — білоруський футболіст, півзахисник клубу БАТЕ.
 Володько Олександр Павлович (; 18 червня 1986, с. Мотоль) — білоруський футболіст, півзахисник.

 Володько-Дівицька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця Ніжинського повіту Чернігівської губернії з центром у селі Володькова Дівиця.

Примітки